En Pologne, Lichawa peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Lichawa, un village du powiat de Łask,
 Lichawa, un village du powiat de Zduńska Wola.